Världsmästerskapet i handboll för herrar 2023 spelades i Sverige och Polen från den 11 till 29 januari 2023. Det beslutade IHF under ett möte i Sotji i november 2015. Det var första gången som turneringen spelades i Polen.

Danmark skrev historia genom att vinna sitt tredje VM-guld i rad, vilket ingen annan nation gjort tidigare.

Arenor
 Gdańsk : Ergo Arena
 Göteborg : Scandinavium
 Jönköping : Husqvarna Garden
 Katowice : Spodek Arena
 Kraków : Tauron Arena Kraków
 Kristianstad : Kristianstad Arena
 Malmö : Malmö Arena
 Płock : Orlen Arena
 Stockholm : Tele2 Arena

Kvalificerade nationer

Inledande omgång 

Det inledande gruppspelet avgjordes 11 till 17 januari.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

1Inbördes målskillnad avgjorde placering. Portugal +3, Island +2, Ungern -5.

Grupp E

Grupp F

Grupp G

USAs förbundskapten Robert Hedin fick ett blått kort för spelförstörelse i matchen mot Marocko, efter att ha tryckt på Time-out-knappen felaktigt.

Grupp H

Placeringsmatcher

Grupp I

Grupp II

Match om 31:a plats

Match om 29:e plats

Match om 27:e plats

Match om 25:e plats

Huvudrunda 

Lagen som gick vidare till huvudrundan tog med sig poängen och målskillnaden från de inbördes mötena i gruppspelet.

Grupp 1

Grupp 2 

1Inbördes möte avgjorde placering. Island 28–30 Ungern.

Grupp 3

Grupp 4 

USAs Paul Skorupa fick ett blått kort efter att ha bitit en motståndare i armen i matchen mot Bahrain.

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler 5:e-8:e plats

Semifinaler

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Statistik och utmärkelser

Skytteligan

Utmärkelser 
All star team och utmärkelser presenterades 29 januari.

All star team

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats
IHFs webbplats

2023
2023 i Polen
Sport i Sverige 2023
Handbollssäsongen 2022/2023
Internationella handbollstävlingar i Polen
Internationella handbollstävlingar i Sverige